Ferrit kan syfta på:

 Ferrit (metallurgi) – en modifikation av järn som har rymdcentrerad kubisk (bcc) kristallstruktur
 Ferrimagnetism – en typ av magnetism som uppvisas av vissa material
 Ferrit (keramisk) – keramiska material som bland annat används som kärna, så kallad ferritkärna för högfrekvenstillämpningar, spolar, drosslar och transformatorer inom elektronik
 Ferritminne – en tidig typ av lagringsminnen till datorer

Se även 
 Ferromagnetism – en form av magnetiskt fenomen som vissa material uppvisar
 Antiferromagnetism – en typ av magnetism som uppvisas av vissa material
 Austenit – en modifikation av järn som har kubisk tätpackad (fcc) kristallstruktur